Cowboys & Angels – komedia w reżyserii Davida Gleesona z 2003 r. zrealizowana w koprodukcji irlandzko-niemiecko-brytyjskiej.

Linki zewnętrzne 
 Postery: , 
 
 

Brytyjskie filmy z 2003 roku
Irlandzkie filmy komediowe
Niemieckie filmy komediowe
Brytyjskie filmy komediowe
Brytyjskie filmy o tematyce LGBT
Irlandzkie filmy o tematyce LGBT
Niemieckie filmy o tematyce LGBT
Filmy komediowe o tematyce LGBT
Irlandzkie filmy z 2003 roku
Niemieckie filmy z 2003 roku